Albaladejo, commune de la province de Ciudad Real;
 Albaladejo del Cuende, commune de la province de Cuenca.

 Carmelo Albaladejo (1926-1988), footballeur espagnol ;
 Jonathan Albaladejo (1982-), joueur portoricain de baseball ;
 José Joaquín Albaladejo (1955-), joueur espagnol de football ;
 Michel Albaladéjo (1949-), joueur français de football ;
 Miguel Albaladejo (1966-), réalisateur et scénariste espagnol ;
 Paul Albaladejo (1986-), joueur français de rugby à XV ;
 Pierre Albaladejo (1933-), joueur français de rugby à XV ;
 Raymond Albaladejo (1932-1964), joueur français de rugby à XV.